Đông Quang (Thái Bình)
 Đông Quang (Thanh Hóa)
 Đông Quang (Hanoi)